Шейла Лаво (, род. 27 декабря 1969 года, , Колорадо, США) — американская порноактриса и стриптизёрша.

Ранние годы 

Родилась в Голдене, штат Колорадо, США. Окончила Wheat Ridge High School.

Карьера 
В 18 лет Лаво начала танцевать стриптиз в Shotgun Willie’s, топлесс-баре в Глендейле, штат Колорадо. Затем она танцует на мальчишниках. Позже начинает сниматься для мужских журналов, таких как Playboy, Penthouse и Hustler, чтобы выстроить личный бренд. В 1992 году начинает сниматься в фильмах для взрослых. Её первая сцена была с её другом Алексисом Девелом, которого она сопровождала на съёмках, изначально не собиралась сниматься, но её спросили, хочет ли она заменить другого исполнителя, который не появился на работе. В 1993 году работает по контракту с режиссёром Полом Норманом. Также однажды работала по годичному контракту со студией VCA Pictures. Также озвучивала хентай.

Награды 
 1994 премия Adam Film World — новая старлетка
 1994 AVN Award — лучшая новая старлетка
 1994 XRCO Award — новая старлетка
 1997 AVN Award — самая скандальная сексуальная сцена — Shock (с T. T. Boy и Винсом Войером)
 2001 включена в Зал славы AVN
 2008 включена в Зал славы XRCO

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Стриптизёрши
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы XRCO
Члены Зала славы Legends of Erotica